Cette page recense les différentes significations résultant de la combinaison des lettres S et I.

Sigle, code abréviation ou symbole

Sigle 

Le sigle SI peut signifier :
 Sarekat Islam, une organisation fondée en 1911 aux Indes néerlandaises ;
 sciences de l'information, une discipline scientifique ;
 sciences de l'ingénieur, un enseignement scientifique et technique ;
 Sélection internationale, le concours international d'entrée à l'ENS de Paris.
 service informatique, un service spécialisé dans la maintenance du parc informatique dans une entreprise ;
 , l’indice de stabilité de Showalter en météorologie ;
 Soins intensifs, un service de l’hôpital qui prodigue des soins de suppléance à une défaillance aigüe ;
 syndicat d'initiative ;
 système d'information ;
 Système international :
 Système international d'unités, dans les sciences et techniques,
 système international, l’organisation des entités politiques et administratives, en géopolitique.
 Sports Illustrated, un des plus importants magazines sportifs américains.

Code 
Le code SI ou si peut représenter :
 le singhalais (norme ISO 639) ;
 Skynet Airlines (Code AITA) ;
 la Slovénie :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2,
 selon le nom de domaine de premier niveau :.si,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

Abréviation 
Si est l'abréviation de :
 Sid ou Sidi, un titre de noblesse arabe ;
 Siracide, un livre de l'Ancien Testament.

Symbole 
Si est le symbole :
 du silicium, un élément chimique ;
 du sinus intégral, une fonction mathématique.

Sciences humaines et sociales 
 En français, le mot si a plusieurs significations :
 si, une condition logique ;
 si, dans le sens de « tellement » ;
 si, affirmation renforcée ;
 si, une note de musique.
 Le graphème si est la translittération dans l'alphabet latin de plusieurs graphèmes d'autres systèmes d'écriture :
 Ꮟ du cherokee ;
 си de l'alphabet cyrillique ;
 ሢ du guèze ;
 σι du grec ;
 시 du hangeul (romanisation révisée du coréen) ;
 les kanas し et シ du japonais (en romanisation Kunrei et Nippon-shiki).

Culture et société 
 si, une note de musique provenant de l'hymne de Saint Jean-Baptiste.
 Si est la sixième branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois.
 Si est un poème de Rudyard Kipling.
 Si est un album de Jean-Jacques Debout (1967).
 Sì est une chanson représentant l'Italie au Concours Eurovision de la chanson 1974.
 Si... est un single de Karen Cheryl (1980), écoulé à .
 Si est une chanson de Jean-Jacques Goldman, dans l'album Recto verso (2013) de Zaz.

Toponyme 
 Le xian de Si est une subdivision administrative de la province de l’Anhui en Chine.

Notes et références 

Abréviation
Code
Code de langue
Homonymie de toponyme